

Persone 
 António Manuel Louro Paula – ex calciatore portoghese, centrocampista
 José Manuel Soares Louro – calciatore portoghese, attaccante
 Pablo Mariano Granoche Louro – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano con cittadinanza italiana, attaccante
 Silvino Louro – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, portiere